

Persone
 Giorgio Cardetti (1943-2008) – giornalista e politico italiano
 Martín Cardetti (1975) – ex calciatore argentino

Altro
 Cardetti Lake Dam - diga nella contea di Phelps, Missouri, Stati Uniti d'America